Le Besco est le patronyme de plusieurs membres d'une même famille de personnalités du cinéma :
 Isild Le Besco ( - ), comédienne, réalisatrice et scénariste, artiste peintre
 Jowan Le Besco ( - ), acteur français
 Maïwenn Le Besco ( - ), plus connue sous le nom de Maïwenn, actrice, réalisatrice et scénariste française

Homonymie de patronyme
Patronyme breton